Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1982 — 48-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 15 квітня по 29 квітня 1982 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 59-й чемпіонат Європи.

Група А Гельсінкі та Тампере, Фінляндія 15 квітня — 29 квітня 1982.

Група В Клагенфурт (Австрія) 18 березня — 27 березня 1982.

Група С Хака, (Іспанія) 19 березня — 28 березня 1982.

Регламент 
Змінився формат чемпіонату, на першому етапі вісім збірних в одне виявляли чотири збірні, що продовжували боротьбу за нагороди в одне коло з урахуванням очок попереднбого етапу.

Чемпіонат світу Група А

Попередній етап 

Підсумкова таблиця

Матчі за 1 - 4 місця 

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Їржі Кралік
 Захисник  В'ячеслав Фетісов
 Нападник  Віктор Шалімов

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Їржі Кралік
 Захисники  В'ячеслав Фетісов —  Олексій Касатонов
 Нападники  Білл Барбер —  Вейн Грецкі —  Сергій Макаров

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

 

1982 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Квітень 1982
Травень 1982
Хокейні змагання у Гельсінкі
Спорт у Тампере